Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland.

Qualifikation 
Der Vize-Weltmeister der Weltmeisterschaft 1970 marschierte ohne Gefährdung durch die WM-Qualifikation. Bei vier Siegen und zwei torlosen Unentschieden mussten sie nicht einmal ein Gegentor hinnehmen. Die Türkei und die Schweiz waren zu schwach, um Italien die Qualifikation streitig zu machen.

Aufgebot

Italienische Spiele bei der WM 1974 

Der Vizeweltmeister war bei der Gruppenauslosung gesetzt und traf auf Polen, Argentinien und WM-Neuling Haiti. Die Italiener schieden punktgleich mit Argentinien in der Vorrunde aus. Als haushoher Favorit der Gruppe waren sie in das Turnier gestartet und schieden nach der Niederlage gegen Polen aus.

 Italien – Haiti 3:1 – Tore: 0:1 Sanon (46.), 1:1 Rivera (52.), 2:1 Benetti (66.), 3:1 Anastasi (78.)
 Italien – Argentinien 1:1 – Tore: 0:1 Houseman (19.), 1:1 Perfumo (34., Eigentor)
 Italien – Polen 1:2 – Tore: 0:1 Szarmach (39.), 0:2 Deyna (44.), 1:2 Capello (85.)

1974
Italien